Gunner steht für:
 Gunner (Dienstgrad der Artillerie in der britischen Armee), äquivalent zum Private (Dienstgrad)
 The Gunner oder Marine Gunner (Dienstgrade im United States Marine Corps), äquivalent zum Chief Warrant Officer (WO1–WO5)
 Gunner (American Football), Position in den Special Teams beim American Football und Canadian Football
 Gunner (Cocktail)
 Fairchild AT-21 Gunner
 The Gunner (dt. Hands up!), Kriminalroman von Edgar Wallace
 Mount Gunner, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Gunners
 Gunnar
 Gunnery Sergeant